Ost-West-Linie steht für:

 Ost-West-Linie (Amsterdam), eine vorgeschlagene Metrolinie für Amsterdam
 East West Line, die zweite MRT-Linie.